Tamarugal puede referirse a:
un sitio poblado de tamarugos (Prosopis tamarugo);
la Pampa del Tamarugal;
la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, una Reserva Natural de Chile;
la Provincia del Tamarugal, una provincia de Chile; o
Tamarugal, una cepa de vid procedente de Chile.